Lemps, commune française de l'Ardèche
 Lemps, commune française de la Drôme

Voir aussi 
Le Grand-Lemps, commune française de l'Isère

ru:Лан